

Nederland
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Boekend)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Brunssum)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Den Haag)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Koningslust)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Lobith)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Maastricht)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Moorveld)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Reuver)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Weert)

België
 Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hartkerk (Anderlecht)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Berlaar)
 Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hartkerk (Borgerhout)
 Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hartkerk (Etterbeek)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Krokegem)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (De Paanders)
 Onbevlekt Hart van Mariakerk (Wevelgem)

Frankrijk
 Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hartkerk (Malo)

Overig
 Our Lady of the Sacred Heart Church (Sydney), een kerk in Australië
 Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Medellín), een kerk in Colombia
 Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón (Montevideo), een kerk in Uruguay

Dit is een andere naam voor Onze-Lieve-Vrouw van Fátima, zie ook:
Onze-Lieve-Vrouw van Fatimakerk

Zie ook  
 Overzicht Mariakerken (doorverwijzing)

Kerkgebouw naar patroonheilige